Харлан — фамилия. Известные носители:

 Харлан, Василий Кузьмич (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР V созыва.
 Харлан, Джеймс (1820—1899) — американский сенатор и министр.
 Харлан, Джон Маршалл (1833—1911) — американский юрист и политик, член Верховного суда США.
 Харлан, Джон Маршалл II (1899—1971) — американский юрист, член Верховного суда США в 1955—1971 годах.
 Харлан, Иван Фёдорович (1921—2003) — участник Великой Отечественной войны, заместитель командира авиационной эскадрильи.
 Харлан, Игорь Михайлович (род. 1975) — белорусский футболист.
 Харлан, Иосия (1799—1871) — американский авантюрист.
 Харлан, Кеннет (1895—1967) — американский актёр, звезда эпохи немого кино.
 Харлан, Ольга Геннадьевна (род. 1990) — украинская фехтовальщица-саблистка.
 Харлан, Ричард (1796—1843) — американский врач, зоолог и палеонтолог.
 Харлан, Файт (1899—1964) — немецкий актёр, режиссёр театра и кино.
 Харлан, Ян (род. 1937) — немецкий кинопродюсер.

Топоним 

 Харлан - город в округе Шелби, штат Айова

Другое 
 Харлан — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.